A salvação pública são as acções que se leva a cabo para deter o curso (ou assim inibir a iminência) duma catástrofe, as quais, revelando-se o esforço privado insuficiente, exigem intervenção do público. Em geral, estas acções
são exercidas até que se atinja o nível de segurança que satisfaça os envoltos.

Na ocorrência duma catástrofe cujas proporções ultrapassem a capacidade de resposta dos indivíduos envolvidos, tradicionalmente surgiria a intervenção espontânea do público em auxílio, inspirado por piedade ou por temor. Hoje em dia, no entanto, a complexidade do mundo moderno exige o mantimento de forças em prontidão munidas de equipamento apropriado. Esta função é essencialmente cumprida pelos bombeiros.

A salvação pública difere da segurança pública em que a primeira pretende combater forças naturais enquanto que a segunda pretende combater forças humanas. Na salvação pública não intervém pois o factor da vontade humana em oposição, mas apenas forças da natureza cuja compreensão científica fazem da salvação pública um ramo da engenharia.

Entre os actos de salvação pública conta-se o combate a incêndios, auxílio a soterramentos, derrocadas e inundações, intervenção em acidentes rodoviários e demais meios de transporte, fugas de gás e matérias perigosas, execução de resgates.

Na ocorrência de catástrofes de grande dimensão (ex. terremotos), amiúde as próprias forças de salvação pública sofrem de devastação. Incapazes de intervir, exige-se apoio externo.

No caso de distúrbios ou guerras, quando as catástrofes são vastas, as forças de salvação pública intervenientes podem ser sujeitas a violências contra as quais não estão preparadas.

Ver também
Protecção civil

Corpos de bombeiros
Desastres
Serviços de emergência